Место под солнцем:
 «Место под солнцем» — крылатое выражение.
 «Место под солнцем» — фильм Джорджа Стивенса 1951 года.
 «Место под солнцем» — советский художественный фильм режиссёра Агаси Бабаяна 1975 года.
 «Место под солнцем» — советский короткометражный художественный фильм режиссёра Александра Воропаева 1982 года.
 «Место под солнцем» — американский драматический фильм 1997 года.
 «Место под солнцем» — российский детективный телесериал по роману Полины Дашковой 2004 года.
 «Место под солнцем» — шведский детективный фильм 2012 года.

См. также 
 Место жительства